Famille de Lorgeril, une famille noble issue à l'origine de Bretagne ;
 les Vignobles Lorgeril, entreprise française dont le siège est situé au Château de Pennautier (dans le département de l'Aude), propriété d'une branche de cette famille ;
 Michel de Lorgeril, né en 1950, médecin français, chercheur et nutritionniste ;
 Hanna Shcherba-Lorgeril.